Васи́лий Васи́льевич Макси́мов:
 Максимов, Василий Васильевич (1849—?) — русский хирург.
 Максимов, Василий Васильевич (род. 1957) — гидромеханик, профессор Петербургского университета.